Elefantmanden er en betegnelse, der blev anvendt om den engelske mand Joseph Merrick, der led af kraftige deformiteter i ansigtet og i kroppen.

Elefantmanden kan også have andre betydninger:

 Elefantmanden (film) - en film baseret på historien om Joseph Merrick

 The Elephant Man and Other Reminiscences - en bog fra 1923 af Frederick Treves om Joseph Merrick
 The Elephant Man: A Study in Human Dignity - en bog fra 1971 af Ashley Montagu om Joseph Merrick
 The Elephant Man - et skuespil fra 1977 af Bernard Pomerance opsat på Broadway om Joseph Merrick

 The Elephant Man - en film (adaptering) af skuespillet fra 1982 om Joseph Merrick

 Elephant Man - en musiker fra Jamaica

 "Elephant Man" - en sang af den britiske musikgruppe Suede fra albummet Head Music'' fra 1999